Област Хасково (също и Хасковска област) е област в България, разположена в южната част на страната, която граничи с Гърция и Турция.

На територията на област Хасково се намира ГКПП Капитан Андреево , ГКПП Капитан Петко войвода – Орменион и ГКПП Ивайловград - Кипринос. Областта заема около 5% от територията на страната с площ от 5543 км2 – части от Източните Родопи и Горнотракийската низина, както и част от поречието на река Марица. Административен център на областта е град Хасково, а населението ѝ по данни от преброяване 2021 наброява 211 565 души. 

Пощенските кодове на населените места в област Хасково са от 6300 (за град Хасково) до 6599. МПС-кодът ѝ е Х.

История 
Първите селища по тези земи били организирани от тракийските племена през късната бронзова епоха. Археологически разкопки показват останки на укрепени селища, които датират от 5 век пр. Хр. от епохата на тракийското царство. През 1 век районът е бил под контрола на Римската империя. В края на 4 век, след разделянето на собствеността на земята на Римската империя, областта преминава в Източната Римска империя. През 8 век областта е завладяна от Първа българска държава и бил построен град Хасково; град, който трябвало да има фортификационни функции и едновременно да подсигурява основния път, който минава през областта. Градът е бил част от защитните крепости на империята.

Списък на населените места в Област Хасково 
Градовете са с удебелен шрифт.

Община Димитровград 
Бодрово,
Брод,
Бряст,
Великан,
Воден,
Върбица,
Голямо Асеново,
Горски извор,
Димитровград,
Длъгнево,
Добрич,
Долно Белево,
Здравец,
Златополе,
Каснаково,
Крепост,
Крум,
Малко Асеново,
Меричлери,
Радиево,
Райново,
Светлина,
Скобелево,
Сталево,
Странско,
Черногорово,
Ябълково

Община Ивайловград 
Бели дол,
Белополци,
Белополяне,
Ботурче,
Брусино,
Бубино,
Бялградец,
Ветрушка,
Вис,
Глумово,
Горно Луково,
Горноселци,
Горско,
Гугутка,
Долно Луково,
Долноселци,
Драбишна,
Железари,
Железино,
Ивайловград,
Казак,
Камилски дол,
Карловско,
Кобилино,
Кондово,
Конници,
Костилково,
Ламбух,
Ленско,
Мандрица,
Меден бук,
Нова ливада,
Одринци,
Орешино,
Пашкул,
Плевун,
Планинец,
Покрован,
Попско,
Пъстроок,
Розино,
Сборино,
Свирачи,
Сив кладенец,
Славеево,
Соколенци,
Хухла,
Черни рид,
Черничино,
Чучулига

Община Любимец 
Белица,
Васково,
Вълче поле,
Георги Добрево,
Дъбовец,
Йерусалимово,
Лозен,
Любимец,
Малко градище,
Оряхово

Община Маджарово 
Бориславци,
Габерово,
Голяма долина,
Горни Главанак,
Горно поле,
Долни Главанак,
Долно Съдиево,
Ефрем,
Златоустово,
Маджарово,
Малки Воден,
Малко Брягово,
Малко Попово,
Румелия,
Ръженово,
Селска поляна,
Сеноклас,
Тополово

Община Минерални бани 
Ангел войвода,
Боян Ботево,
Брястово,
Винево,
Караманци,
Колец,
Минерални бани,
Сираково,
Спахиево,
Сусам,
Сърница,
Татарево

Община Свиленград 
Варник,
Генералово,
Дервишка могила,
Димитровче,
Капитан Андреево,
Костур,
Левка,
Лисово,
Маточина,
Мезек,
Михалич,
Младиново,
Момково,
Мустрак,
Пашово,
Пъстрогор,
Равна гора,
Райкова могила,
Свиленград,
Сива река,
Сладун,
Студена,
Чернодъб,
Щит

Община Симеоновград 
Дряново,
Калугерово,
Константиново,
Симеоновград,
Навъсен,
Пясъчево,
Свирково,
Троян,
Тянево

Община Стамболово 
Балкан,
Бял кладенец,
Воденци,
Войводенец,
Гледка,
Голобрадово,
Голям извор,
Долно Ботево,
Долно поле,
Долно Черковище,
Жълти бряг,
Зимовина,
Кладенец,
Кралево,
Лясковец,
Маджари,
Малък извор,
Поповец,
Пчелари,
Пътниково,
Рабово,
Светослав,
Силен,
Стамболово,
Тънково,
Царева поляна

Община Тополовград 
Българска поляна,
Владимирово,
Доброселец,
Капитан Петко Войвода,
Каменна река,
Княжево,
Мрамор,
Орешник,
Орлов дол,
Планиново,
Присадец,
Радовец,
Сакарци,
Светлина,
Синапово,
Срем,
Тополовград,
Устрем,
Филипово,
Хлябово,
Чукарово

Община Харманли 
Бисер,
Богомил,
Болярски извор,
Браница,
Българин,
Върбово,
Доситеево,
Дрипчево,
Иваново,
Изворово,
Коларово,
Лешниково,
Надежден,
Овчарово,
Орешец,
Остър камък,
Поляново,
Преславец,
Рогозиново,
Славяново,
Смирненци,
Харманли,
Черепово,
Черна могила,
Шишманово

Община Хасково 
Александрово,
Брягово,
Войводово,
Въгларово,
Гарваново,
Големанци,
Горно Войводино,
Гълъбец,
Динево,
Долно Войводино,
Долно Големанци,
Елена,
Зорница,
Клокотница,
Книжовник,
Козлец,
Конуш,
Корен,
Криво поле,
Любеново,
Малево,
Манастир,
Мандра,
Маслиново,
Момино,
Николово,
Нова Надежда,
Орлово,
Подкрепа,
Родопи,
Стамболийски,
Стойково,
Текето,
Тракиец,
Узунджово,
Хасково,
Широка поляна

Население

Численост на населението

Прираст на населението

Естествен прираст

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:

Общини 
Численост и дял на етническите групи по общини, според преброяването на населението през 2011 г.:

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:

Икономика

Топ 10 компании по оборот през 2015 г.

Източници

Външни препратки 

 Интернет сайт на Областна администрация Хасково
 
  Музикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областта в Български рок архиви